Jui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ru He (vattendrag i Kina, lat 35,86, long 106,76), 
 Rui He (vattendrag i Kina, Gansu), 

Robotskapade Kinaförgreningar